Magnant puede referirse a los siguientes artículos:

 Magnant, comuna francesa situada en Aube; o
 Magnant, videojuego.